Banjevac (Breza, BiH)
Banjevac (Kakanj, BiH)